Армяно-украинские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Армения и Украиной. Установлены 25 декабря 1991 года. До 1991 года обе страны были союзными республиками в составе СССР. Сегодня они состоят во Всемирной торговой организации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также являются полноправными членами Организации Объединённых Наций.

Сравнительные характеристики

История

Отношения между советскими республиками

Современные отношения 
18 декабря 1991 года Армения признала независимость Украины.

Посольство Армении на Украине открылось в январе 1993 года. Чрезвычайный и Полномочный посол Армении на Украине — Андраник Манукян. Украинское посольство в Ереване действует с сентября 1996 года. Временно поверенным в делах Украины в Республике Армения является Иван Загородный.

Документом, заложившим основы двусторонних отношений, является подписанный 14 мая 1996 года Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Армения.

В июле 1997 года Украину с официальным визитом посетил первый президент Армении Левон Тер-Петросян. В марте 2001 года Украину посещает второй президент Армении Роберт Кочарян. Официальный и рабочий визиты третьего президента РА Сержа Саргсяна состоялись в июле 2011 и июле 2012 года. Второй президент Украины Леонид Кучма посещал Армению с официальными визитами в мае 1996 года и октябре 2002 года.

В 2014 году Армения проголосовала против принятия резолюции о незаконности проведенного в Крыму референдума. Однако, после политических консультаций с украинским послом Армения заняла нейтральную позицию по событиям в Восточной Украине.

Договорно-правовая база отношений состоит из 72 документов, регулирующих сотрудничество в различных сферах и на разных, в том числе и региональных, уровнях.

Экономическое сотрудничество 
Украина экспортирует в Армению мясо, молочные продукты, овощи, зерновые культуры. Армения экспортирует на Украину электротехническую продукцию, алкогольные напитки, минеральные воды.

За 9 месяцев 2015 года товарооборот между странами составил 94,2 млн. долларов США, при этом показатель торговли товарами составил 76,7 млн. долларов.

Украинцы в Армении 

По данным переписи населения 2001 года, в Армении проживают 1633 этнических украинца. Большинство украинцев живут в Ереване, Ванадзоре, Гюмри. В стране действует Федерация украинцев Армении «Украина». Организация имеет свой печатный орган, издаваемый на украинском языке. Также в Армении функционирует ряд художественных коллективов.

Армяне на Украине 

Армяне издревле проживали на территории современной Украины. В 1364 году во Львове был епархиальный центр армян, которому подчинялись приходы Литвы, Польши и Молдавии. Армяне играли определённую роль в торговле, дипломатии, оружейном и ювелирном делах.

В XIX веке Львов стал центром арменоведческих исследований Западной Украины. В 1904 году во Львовском университете была открыта кафедра армянского языка, существовавшая до начала Великой Отечественной войны.

См. также 
 Внешняя политика Армении
 Внешняя политика Украины

Примечания

Ссылки 
 Посольство Украины в Республике Армения
 МИД Республики Армения об отношениях с Украиной
 После Грузии Украина портит отношения с Арменией // 1 мая 2020

Украина
Армения